Rethen (Vordorf), een dorp in de Duitse gemeente Vordorf in Nedersaksen
Rethen (Leine), een plaats in de Duitse gemeente Laatzen, deelstaat Nedersaksen